Bei der Sommer-Universiade 1963, , wurden im August und September 1963 im brasilianischen Porto Alegre fünf Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Herrendoppel

Dameneinzel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 .
 Universiade 1963. In: lealevalerosa.blogspot.com (9. August 2010).
 Jitka Volavka-Illner (Horčičková) erzählt (auf englisch) von ihrem Sieg, Youtube-Clip, 1:46 min.

Einzelnachweise 

Tennis
1963
Tennisturnier in Porto Alegre
Tennisturnier 1963